Schwabbruck ist der Ortsname von

 Schwabbruck, Gemeinde im Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Schwabbruck (Biburg), Ortsteil der Gemeinde Biburg, Landkreis Kelheim, Bayern
 Schwabbruck (Münsing), Ortsteil der Gemeinde Münsing, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern